У фіналі Джон Ньюкомб переміг Вільгельма Бунгерта з рахунком 6–3, 6–1, 6–1.

Сіяні гравці 
 Мануель Сантана (1 коло)
 Рой Емерсон (4 коло)
 Джон Ньюкомб (чемпіон)
 Тоні Роч (2 коло)
 Кліфф Дрісдейл (4 коло)
 Кен Флетчер (чвертьфінал)
 Ян Лещлі (2 коло)
 Білл Борі (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1967 Wimbledon Men's Singles draw 

1967 у тенісі
Вімблдонський турнір